Моло́чне (до 1944 року — Новий Манай, ) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.

Примітки